Teetet de Lòcrida, filòsof pitagòric
 Teetet d'Atenes, matemàtic amic de Plató
 Teetet (poeta), poeta grec 
 Teetet (poeta romà d'Orient), poeta epigramista romà d'Orient

Vegeu també:
 Teedet, polític de l'illa de Rodes
 Teetet, diàleg de Plató